Als Europameisterschaft 1947 oder EM 1947 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1947 stattfanden:

 Basketball-Europameisterschaft 1947 in Prag (Tschechoslowakei)
 Boxeuropameisterschaften 1947 in Dublin (Irland)
 Dreiband-Europameisterschaft 1947 in Brüssel (Belgien)
 Eishockey-Europameisterschaft 1947 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1947 in Prag (Tschechoslowakei)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1947 in Davos (Schweiz)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1947 in Stockholm (Schweden)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1947 in Helsinki (Finnland)
 Motorrad-Europameisterschaft 1947 in Bern (Schweiz)
 Ringer-Europameisterschaften 1947 in Prag (Tschechoslowakei)
 Ruder-Europameisterschaften 1947 in Luzern (Schweiz)
 Schwimmeuropameisterschaften 1947 in Monte-Carlo (Monaco)
 Wasserball-Europameisterschaft 1947 in Monte-Carlo (Monaco)

!
1947